Lyra může být:

 lyra – strunný hudební nástroj
 Lyra neboli souhvězdí Lyry – souhvězdí na severní nebeské obloze
 Lyra (Hrubý Jeseník) – hora v Hrubém Jeseníku (1099 m n. m.)
 Lyra (Žďár nad Sázavou) nebo také Nový dvůr – hospodářský dvůr při bývalém klášteře ve Žďáru nad Sázavou
 Bratislavská lyra – československý festival populárních písní 
 Lyra (obrábění) – sestavitelný převod pro pohon dělicího přístroje u frézky
 Lyra (sběrač proudu) také třmenový sběrač proudu – starší typ sběrače proudu především u tramvají
 LYRA (taneční skupina)

Externí odkazy